Charles Beauclerk (1. książę St Albans), 1670-1726
 Charles Beauclerk (2. książę St Albans), 1696-1751
 Charles Beauclerk (11. książę St Albans), 1870-1934
 Charles Beauclerk (13. książę St Albans), 1915-1988
 Charles Beauclerk (hrabia Burford), ur. 1965

Zobacz też